Њу Винзор има више значења:
 Њу Винзор (Њујорк)
 Њу Винзор (Мериленд)